Kaneda ist der Familienname folgender Personen:

 Akishige Kaneda (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Bin Kaneda (1935–2002), japanischer Komponist und Hochschullehrer
 Hiroshi Kaneda (* 1953), japanischer Astronom
 Katsutoshi Kaneda (* 1949), japanischer Politiker
 Kaneda Kazuo (1895–1941), japanischer Maler
 Kazuya Kaneda (* 1987), japanischer Schwimmer
 Masaichi Kaneda (1933–2019), japanischer Baseballspieler
 Mami Kaneda, japanische Fußballspielerin
 Miho Kaneda, japanische Fußballspielerin
 Nobutoshi Kaneda (* 1958), japanischer Fußballspieler
 Sekiryo Kaneda (1883–1949), japanischer Unternehmer 
 Shiho Kaneda, japanische Fußballspielerin